Baryyn-Khyemchik kozhuunu () ou Baroun-Khemtchikski kozhuun ; , , également  ; ) est une des 16 kozhuun (, bannière) de la République de Touva, au sein de la Fédération de Russie.

Histoire

Géographie 
Le chef lieu de la province est  (, Teeli)

Culture

Transports

Démographie

Personnalités de la bannière

Annexes

Notes et références

Articles connexes 
 Subdivisions de Touva

Liens externes 

 
 

Bannières de Touva